3096 Tage bezeichnet:

 3096 Tage (Buch) über die Entführung von Natascha Kampusch
 3096 Tage (Film), Verfilmung